«Saint-Antoine» puede referirse a:

Religión

Santos 
 en francés, algún santo llamado Antonio, .

Toponimia

en Canadá 
 Saint-Antoine, en Nouveau-Brunswick.
 Saint-Antoine, antigua ville de la provincia de Quebec.

en Francia 
 Saint-Antoine, comuna situada en Cantal.
 Saint-Antoine, comuna situada en Doubs.
 Saint-Antoine, comuna situada en Gers.
 Saint-Antoine, comuna situada en Gironda.

en Suiza 
 Saint-Antoine, comuna situada en Friburgo.